Un programme fournit les détails d'un déroulement quelconque de manière ordonnée. Il peut se présenter sous plusieurs formes.

Document 
Un programme peut être un document destiné à faire connaître à l'avance les détails d'un événement, d'un spectacle ou d'une cérémonie.
 Le programme de diffusion, le programme télévisé désigne la liste des horaires de diffusion des émissions de télévision ou de radio.

Projet 
Un programme peut être le dessein, le projet de faire quelque chose ou l'exposé général d'intentions. 
 Le programme d'enseignement, ou programme scolaire, définit l'étude des différentes disciplines dans les établissements d'enseignement.
 Le programme électoral, ou programme politique, d'un parti politique ou d'un candidat, décrit l'ensemble des mesures proposées en vue d'une élection.
 Au sein d'une organisation, le programme d'action est censé regrouper de façon chronologique et cohérente les actions à mener.
 En gestion de projet, le programme peut désigner un ensemble de projets concourant à un même objectif.

Instructions 
Un programme peut aussi être un ensemble d'instructions, de données nécessaires pour piloter l'exécution d'une suite d'opérations  
 En informatique, un programme est un ensemble d'instructions destinées à être exécutées par un ordinateur.
 En productique, ou plus généralement sur un instrument scientifique, le programme détermine le fonctionnement d'un automate ou d'une machine-outil.
 En biologie, l'hypothèse d'un programme génétique a été avancée pour expliquer le fonctionnement des êtres vivants.

Architecture 
Architecture à programme : architecture imposée pour l'extérieur d'un ensemble de bâtiments, pour conserver son harmonie générale, tandis que l'architecture intérieure des édifices est libre de contraintes. On parle également d'architecture ordonnancée.

Autres significations 
 Programme, un groupe de rock français fondé par Arnaud Michniak, ancien membre de Diabologum.
 Un programme, en droit budgétaire français, en application de la loi organique relative aux lois de finances de 2001, est une sous-partie d’une mission (triptyque mission-programme-action).

Articles connexes 
 Programmation
 Anticipation
 Planification

